Czwarty sezon Le Mans Series rozpoczął się 15 kwietnia na Circuit de Catalunya, a zakończył się 10 listopada na Interlagos, Brazylia. Tytuł zdobył zespół Team Peugeot Total.

Wyniki

Klasyfikacje generalne

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja GT1

Klasyfikacja GT2

Mistrzostwa kierowców

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja LM GT1

Klasyfikacja LM GT2

Linki zewnętrzne 
 

Sezony European Le Mans Series
2007 w sportach motorowych